PTA est une abréviation pouvant désigner :
 La Plateforme Technologique Amont, une salle blanche de l'Université de Grenoble,
 Professeur Technique Adjoint, enseignant de l'enseignement professionnel technique secondaire ou supérieur français.
 Plateforme Territoriale d'Appui
 Projet Technologique Accompagné, un projet réalisé en terminale STL afin de réfléchir à une problématique lié aux biotechnologies et de réaliser des expériences en laboratoire pour répondre à ce questionnement.
 Le cinéaste américain Paul Thomas Anderson.
 Le Point of total assumption, désigne le coût à partir duquel la rentabilité d'un contrat baisse pour le vendeur;
 La peseta espagnole.

Notes et références 

Homonymie